Dannazione – termine che può assumere significati e valenze differenti a seconda dei contesti in cui viene usato
Dannazione (Liebe, Tod und Teufel) – film tedesco del 1934 diretto da Heinz Hilpert e Reinhart Steinbicker
Dannazione (Damned) – romanzo del 2011 di Chuck Palahniuk